Laurel Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Laurel Park (Massachusetts)
 Laurel Park (New Jersey)
 Laurel Park (North Carolina)
 Laurel Park (Pennsylvania)
 Laurel Park (Rhode Island)
 Laurel Park (Virginia)
 Laurel Park (Richmond, Kalifornien), Stadtteil von Richmond